Bukowiec (gemeente)
 Bukowiec (powiat Świecki)
 Bukówiec Górny